Ludvig Brandstrup (1861-1935), sculpteur danois
  (1892-1949), acteur danois